Ударная группа — многозначное понятие:

Военное дело 
 Ударная группа — временное формирование в составе сил военно-морского флота, предназначенное для решения частной боевой задачи.
 Ударная группа — тактическое назначение главного элемента боевого порядка сил ВВС при уничтожении наземных или морских объектов противника.
 Ударная группа — советский военный термин 30-х годов XX века, означавший элемент боевого порядка сухопутных войск, предназначенный для действий на направлении главного удара.
 Корабельная ударная группа — временное тактическое формирование надводных кораблей.

Кинопродукция 
 «Ударная группа» — американский фантастический боевик режиссёра Майкла Койша.

Примечания

См. также 
 Ударная группа Селивачёва — оперативно-стратегическое объединение РККА во время Гражданской войны.